Lullington kan syfta på:

 Lullington, Derbyshire – en ort och civil parish i South Derbyshire, Derbyshire, England
 Lullington, East Sussex – en ort i Cuckmere Valley, Wealden, East Sussex, England
 Lullington, Somerset – en ort och civil parish i Somerset, England